Ajo del antosil puede referirse a:
 El nombre común de la planta Lilium martagon.
 El nombre común de la planta Osmunda regalis.